

Cinema 
 La ventana – film del 2008 diretto da Carlos Sorín

Geografia 
 La Ventana – località del Messico
 La Ventana – montagna dell'Argentina

Musica 
 La ventana – balletto di August Bournonville del 1856
 La ventana – album dei Los Jaivas del 1973

Radio 
 La ventana – programma radiofonico colombiano
 La ventana – programma radiofonico spagnolo

Pagine correlate 
Las Ventanas
Ventana